Redmann est un patronyme porté notamment par :

 Bernd Redmann (1965-), compositeur et musicologue allemand.
 Jean M. Redmann (1955-), romancier américain.
 Kirk Redmann (1961-), ténor américain.
 Teal Redmann (1983-), actrice américaine.

Voir aussi 

 Redman (homonymie)